Con il nome di Museo Guggenheim si indicano alcuni musei in varie località del mondo creati dalla Fondazione Solomon R. Guggenheim:

 Museo Guggenheim – museo di arte moderna e arte contemporanea di New York, fondato nel 1937
 Peggy Guggenheim Collection – museo sul Canal Grande a Venezia
 Guggenheim Museum – museo di arte contemporanea di Bilbao, inaugurato nel 1997
 Museo Guggenheim – museo di Abu Dhabi, aperto nel 2017
 Deutsche Guggenheim – museo di Berlino, aperto dal 1997 al 2013
 Guggenheim Hermitage Museum – museo di Las Vegas, aperto dal 2001 al 2008
 Guggenheim Museum – progetto di museo di Guadalajara, annullato nel 2009
 Vilnius Guggenheim Hermitage Museum – progetto di museo di Vilnius, annullato nel 2010
Guggenheim Helsinki – progetto di museo di Helsinki, annullato nel 2016
Guggenheim Museum SoHo – museo di New York, aperto dal 1992 al 2001

Pagine correlate 
 Guggenheim (disambigua)